Carmañola puede referirse a:
Carmañola (Carmagnola), un municipio italiano.
Carmañola (Carmagnole), una canción y baile popular francés.
Carmañola, un tipo de chaqueta.